

Pessoas 
 John Sims

Localidades 
 Sims (Illinois)
 Sims (Indiana)
 Sims (Carolina do Norte)

Outros 
 The Sims
 Mt Sims

Desambiguação